

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Piława – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Mietków 
 Piława – część wsi Wola Mała w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Piława – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo 
 Piława – część wsi Kłębowiec w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz.

Inne 
 Piława – dawna nazwa Bałtyjska, miasta portowego w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim
 Piława – rzeka, dopływ Gwdy
 Piława – rzeka na Dolnym Śląsku, dopływ Bystrzycy

Zobacz też 
 Piława Górna
 Piława Dolna
 Pilawa